Ольхово  — деревня в Клопицком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года в Ильинском Заможском погосте в Бегуницах, как сельцо Олехово.

Затем, как пустошь Olchoua Ödhe в Заможском погосте в шведских «Писцовых книгах Ижорской земли» 1618—1623 годов.

Обозначена на карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по материалам 1676 года, как деревня Olkow.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, как деревня Olkowa.

Как деревня Лиова, обозначается на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

Согласно 8-й ревизии 1833 года мыза Подберезье и деревня Ольхово принадлежали графине М. М. Дивиер.

Деревня Ольхова, состоящая из 27 крестьянских дворов упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

ОЛЬХОВО — деревня принадлежит графине Девиер, число жителей по ревизии: 61 м. п., 64 ж. п. (1838 год)

На карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года обозначена мыза Ольхова с ветряной мельницей и деревня Ольхова, состоящая из 21 двора.

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она записана, как деревня Olkowa (Ольхово) и указано количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов —  16 м. п., 21 ж. п., всего 37 человек, русских — 96 человек.

Согласно 9-й ревизии 1850 года мыза Подберезье и деревня Ольхово принадлежали капитану Ивану Алексеевичу Бартоломею.

ОЛЬХОВА — деревня господина Бартоломея, по просёлочной дороге, число дворов — 16, число душ — 46 м. п. (1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года деревня называлась Ольхова и состояла из 17 крестьянских дворов, к северу от деревни располагались мыза Ольхова и рига.

ОЛЬХОВО — деревня владельческая при колодце, по левую сторону Нарвского шоссе в 59 верстах от Петергофа, число дворов — 18, число жителей: 48 м. п., 60 ж. п. (1862 год)

Деревня Ольхово принадлежала «начальнице» Смольного института Дарье Алексеевне Львовой. В 1876 году временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у Д. А. Львовой и стали собственниками земли.

Согласно карте окрестностей Санкт-Петербурга в 1885 году деревня называлась Ольхова и состояла из 23 крестьянских дворов, смежно с деревней располагалась мыза.

В XIX веке деревня административно относилась к Губаницкой волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

Согласно «Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии на 1905 год» мыза Ольхово имела площадь 744 десятины и принадлежала вдове действительного статского советника Дарье Алексеевне Львовой.

В 1913 году деревня также состояла из 23 дворов.

С 1917 по 1922 год деревня Ольхово входила в состав Ольховского сельсовета Губаницкой волости Петергофского уезда.

С 1922 года, в составе Бегуницкой волости.

С 1923 года, в составе Сертюшенского сельсовета Бегуницкой волости Гатчинского уезда.

С августа 1927 года, в составе Волосовского района.

В 1928 году население деревни Ольхово составляло 229 человек.

По данным 1933 года деревня Ольхово входила в состав Артюшинского сельсовета Волосовского района.

Согласно топографической карте 1938 года деревня насчитывала 37 дворов.

C 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в оккупации.

С 1954 года, в составе Губаницкого сельсовета.

В 1958 году население деревни Ольхово составляло 116 человек.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района.

По данным 1966 и 1973 годов деревня Ольхово также находилась в составе Губаницкого сельсовета.

По административным данным 1990 года деревня Ольхово входила в состав Клопицкого сельсовета.

В 1997 году в деревне Ольхово проживали 17 человек, деревня входила в Клопицкую волость, в 2002 году — 20 человек (все русские), в 2007 году — вновь 17.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района на автодороге  (Каськово — Ольхово).

Расстояние до административного центра поселения — 5 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 16 км.

Демография

Интересные факты  
К юго-востоку от деревни Ольхово в 1881 году были раскопаны 49 курганов.

Известные жители 
 Пентинен Пётр Иванович — бригадир колхоза «Ленинский путь», кавалер ордена Ленина

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района
Мызы Ингрии